Voici la liste des planètes mineures numérotées de 516001 à 517000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 516001 à 517000

516001-516100

516101-516200

516201-516300

516301-516400

516401-516500

516501-516600

516601-516700

516701-516800

516801-516900

516901-517000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 500 001 à 600 000